

Саджава — село, Калуський район, Івано-Франківська область
 Саджава — річка в межах Калуського району Івано-Франківської області
 Саджава — гірський потік у Калуському районі Івано-Франківської області, правий доплив Сівки (басейн Дністра).

Див. також 
 Саджавка